Selous bezeichnet:
 Selous, Wildreservat in Tansania
 Selous Scouts, Spezialeinheit der Rhodesischen Armee

Selous ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Selous (1857–1934), britischer Ornithologe und Autor
 Frederick Courteney Selous (1851–1917), englischer Großwildjäger und Offizier
 Henry Courtney Selous (1803–1890), englischer Maler und Kupferstecher